Рене Яролин (; род. , Скалица, Чехословакия) — словацкий хоккеист, центральный нападающий. Выступает за хоккейный клуб «Страсбур» во Франции.

Карьера 
Воспитанник клуба «Скалица». Выступал за ХК «Спишска Нова Вес», ХК «Скалица», ХКМ «Зволен», «Слован» (Братислава), ХК «Попрад», ХК «Жилина», ХК «Дукла» (Сеница), «Эдинбург Кэпиталс», «Милтон Кейнс Лайтнинг», «Бэйсингток Байзон», ХК «Марсель», ХК «Страсбур».

В составе национальной сборной Словакии провел 22 матча (5 голов).

В Словацкой Экстралиге провёл 526 матчей, набрал 351 очко (175 шайб + 176 передач).

Чемпион Английской хоккейной Премьер-лиги 2016 года (2-я по рангу лига в Великобритании).

Ссылки 
 Профиль  на Eliteprospects  

Родившиеся в Скалице
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Спишска Нова Вес»
Игроки ХК 36 Скалица
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Попрад»
Игроки ХК «Жилина»
Игроки ХК «Дукла» Сеница